Az 1928–1929-es magyar férfi nagypályás kézilabda-bajnokság a második nagypályás kézilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak.

A bajnokságot eredetileg az Elektromos nyerte jobb gólaránnyal, de a befejezés után a BTVK óvására az Elektromos gólarányából levonták a TTC elleni meccs eredményét (mivel a TTC a BTVK ellen nem állt ki, a BTVK emiatt 0:0 gólaránnyal kapta meg a két pontot). Így már a BTVK gólaránya lett jobb, ezért ők a bajnokok.

Tabella 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Források 
Sport-évkönyv 1929 (Sportmúzeum könyvtára)
Kézilabdázás 1968/11. szám (Sportmúzeum könyvtára)

F1928
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag
Magyarferfinagypalyaskezilabdabajnoksag